Paul Thornley ist der Name folgender Personen:

* Paul Thornley (Snookerspieler) (* vor 1969), kanadischer Snookerspieler
 Paul Thornley (Schauspieler), englischer Schauspieler